

Sigle 
 TdR (Tavolo del Ricordo) punto focale della cerimonia di commemorazione del '' 7° Fanteria CUNEO ''
Time Domain Reflectometry – riflettometria nel dominio temporale
 Tdr – in fisioterapia, terapista della riabilitazione

Codici 
 TDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Theodore (Australia)
 TDR – codice vettore ICAO di Trade Air
 tdr – codice ISO 639-3 della lingua todrah

Cartoni animati 
 TDR – total drama reloaded